Альберт фон Эттингсхаузен () — австрийский . Дед Альберта, Андреас фон Эттингсхаузен, и его отец Константин фон Эттингсхаузен также были учёными.

Изучив физику и получив докторскую степень, Эттингсхаузен стал помощником Людвига Больцмана в Грацском университете имени Карла и Франца. Во время своей профессуры в 1886 году он обнаружил вместе с Вальтером Нернстом некоторые гальванометрические и термомагнитные эффекты в Физическом институте (эффект Эттингсгаузена, эффект Эттингсхаузена-Нернста). Чтобы продолжить работу над этой темой, Нернст присоединился к Фридриху Кольраушу в Университете Вюрцбурга.

В 1888 году он получил кафедру физики в новом здании Физического института Грацского технологического университета. До своего выхода на пенсию в 1920 году он расширил преподавательскую кафедру до «кафедры физики и электротехники». Его преемником в 1920 году стал Фриц Кольрауш.

С 1884 года Эттингсхаузен был членом Леопольдины. С 1888 по 1890 год он был деканом Технического института.

Примечания

Литература 
 Klaus Höllbacher: Albert von Ettingshausen (1850-1932). 1994 (Dissertation, Universität Graz, 1994).

Ссылки 

Члены Леопольдины